Gare d'Amagasaki (Hanshin)
 Gare d'Amagasaki (JR West)